Jméno a příjmení Heinrich Müller má více nositelů:

 Heinrich Müller (anatom) (1820–1864) – německý lékař, oftalmolog
 Heinrich Müller (gestapo) (1900–1945) – německý nacistický důstojník, šéf gestapa
 Heinrich Müller (politik) (1880–1943) – politik německé sociální demokracie v ČSR